

Nom commun

 prairie, en écologie : milieu ouvert, caractérisé par une végétation principalement herbacée, à dominance de graminées
Prairies, savanes et terres arbustives tempérées
 prairie fleurie : type particulier de prairie ou de pré naturel ou créé et entretenu par l'homme
 prairie humide : formation végétale
 prairie permanente (si elle n'est pas labourée ou retournée pour être convertie en autre culture ou pour un autre usage (forêt, urbanisation...)
Prairies et savanes inondées
Prairies, savanes et terres arbustives tropicales et subtropicales
Prairies et terres arbustives de montagne
 prairie, en agriculture : culture de plantes fourragères, principalement composée de graminées et de légumineuses, destinée à être pâturée ou fauchée

Nom propre

Toponyme

La Prairie, ville de la Montérégie, au Québec
 La Prairie, circonscription électorale provinciale du Québec
 La Prairie, ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1896 et 1968-1997)
 Brossard—La Prairie, circonscription électorale fédérale du Québec
 Laprairie—Napierville, ancienne circonscription fédérale du Québec (1896-1935)
 Beauharnois—Laprairie, ancienne circonscription fédérale du Québec (1935-1949)
 Châteauguay—Huntingdon—Laprairie, ancienne circonscription fédérale du Québec (1949-1968)
 Les Prairies : provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba
 Grande Prairie : ville canadienne de l'Alberta

Prairie, Grandes plaines de l'ouest de l'Amérique du Nord situées entre le Mississippi et les Montagnes Rocheuses
 Grand Prairie : ville américaine de l'État du Texas
 Prairie Avenue : voie nord-sud de South Side à Chicago (Illinois)
 Rivière La Prairie : Cours d'eau de l'État du Minnesota et affluent du fleuve Mississippi
 La Prairie : ville du Minnesota
 : localités des États-Unis

La Prairie, espace vert de  à proximité du centre de Caen
 La Prairie, école d'éducation nouvelle située à Toulouse France

Nom propre non toponymique
 Prairie, type de locomotive à vapeur
 La prairie, marque suisse de produits cosmétiques du groupe Beiersdorf
 La Renault Prairie, nom utilisé pour désigner la Renault Colorale Prairie, et qui peut aussi désigner tous les modèles de ce véhicule.

Voir aussi